Монументалізм - якість художнього твору
 Монументалізм - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття
 Монументалізм - стиль ранньої літератури Київської Русі